Крест «За военные заслуги» или Крест Военных заслуг — название наград некоторых государств:

 Крест «За военные заслуги» () — военная награда Австро-Венгрии.
 Крест Военных заслуг () — военная награда Германии в 1939—1945 годах.
 Крест Военных заслуг () — военная награда Испании.
 Крест «За военные заслуги» () — военная награда княжества Липпе-Детмольд.
 Крест военных заслуг () — государственная награда королевства Саксония.

См. также 
 Орден «За военные заслуги»